Племе́р-Боду́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 155 км на північний захід від Ренна, 65 км на північний захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1829 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4237,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Племер-Боду на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Племер-Боду на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор